de  cilinderinhoud van lichte motorfietsen
 Wereldkampioenschap wegrace klasse 125 cc